Клемонс има више значења:
 Клемонс (Ајова)
 Клемонс (Северна Каролина)